Casca hace referencia a varios artículos:

Botánica y zoología
 Casca de los árboles, el tejido que recubre su tronco y ramas, si es utilizado para curtir el cuero;

Lugares
 Casca, uno de los ocho distritos ubicados en la provincia de Mariscal Luzuriaga en el departamento peruano de Ancash.
 Casca, capital del distrito de Casca, Perú.
 Casca, un municipio brasilero del estado de Río Grande do Sul, Brasil.
 Río Casca, un municipio en el estado de Minas Gerais, Brasil.

Gastronomía
 Casca o casca dels Reis, es un dulce típico de la cocina valenciana y mallorquina.
 Casca de la uva recién exprimida

Personas
Casca, (84 a. C.-42 a . C.), fue uno de los asesinos de Julio César.